Мияке — японские фамилия и топоним:
 Мия́ке, Иссе́й (род. 1938) — японский модельер и дизайнер, основатель модного дома Issey Miyake.
 Топоним
 Мияке — округ в префектуре Токио, расположенный на нескольких островах в составе архипелага Идзу.
 Мияке — главный остров в составе упомянутого округа.
 Мияке — село, находящееся на этом острове.
 Мияке — посёлок в уезде Сики префектуры Нара.

См. также 
 Миякэ